Babor a Baborová je příjmení a může znamenat:

příjmení osob
 Jan Babor (* 1948) – český politik ČSSD, v letech 2006–2013 poslanec Parlamentu ČR
 Marie Zdeňka Baborová-Čiháková (1877–1937) – česká botanička a zooložka, první Češka, která získala doktorát filosofie
 Vítězslava Baborová (* 1954) – učitelka na základní škole a regionální politička KSČ

jiný význam
 Babor (kosmetika) – značka německé luxusní kosmetiky